Dorris peut se référer à :

Dorris, une ville de Californie.
Dorris Motors Corporation, une compagnie automobile disparue en 1926.
Michael Dorris (1945-1997), un écrivain américain.

Voir aussi
Doris